Это — список примечательных звёзд созвездия Северная Корона, отсортирован по возрастанию видимой звёздной величины.

Ссылки 
 
 
 

Северная Корона (созвездие)
Северная Корона